Rafael "Rafa" Nadal Parera (Manacor, Mallorca, Španjolska, 3. lipnja 1986.) profesionalni je španjolski tenisač i trenutačno svjetski broj 2. Nadal je osvojio 22 Grand slam naslova što je najviše u povijesti, zlatnu olimpijsku medalju 2008. i 36 naslova na turnirima iz serije Masters 1000  te je bio član španjolske Davis Cup momčadi koja je osvajala naslove 2004., 2008., 2009., 2011. i 2019. godine.

Od djetinjstva pa kroz većinu svoje profesionalne karijere, Nadala je trenirao njegov ujak Toni. Bio je jedan od najuspješnijih tinejdžera u povijesti ATP Toura, s 19 godina dostigao je drugo mjesto na svijetu i osvojio 16 naslova, uključujući svoj prvi French Open i šest Masters turnira.

Nadal je bio na 2. mjestu svjetske rang-liste, iza Rogera Federera, rekordnih 160 tjedana prije no što je došao na 1. mjesto koje je držao od 18. kolovoza 2008. do 5. srpnja 2009. Ponovno se vratio na prvo mjesto 7. lipnja 2010. nakon osvajanja pete titule u Roland Garrosu. Trenutno ga Udruženje teniskih profesionalaca (ATP) svrstava na 6. mjesto svijeta, 209 tjedana proveo je na 1. mjestu ATP ljestvice, a pet je puta završio na 1. mjestu.

Prvi Grand slam naslov Nadal je osvojio 2005. u Roland Garrosu. Taj turnir osvojio je još 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2017. godine. 2009. je poražen u 4. kolu od Robina Söderlinga, a 2015. u četvrtfinalu od Novaka Đokovića i to su mu jedina dva poraza na drugom po redu Grand slam turniru sezone. 2016. je morao predati meč protiv Marcela Granollersa u 3. kolu zbog problema sa zapešćem. Njegovih 13 naslova French Opena(na Rolland Garrosu) rekordni su na bilo kojem turniru. Jedino je Björn Borg Roland Garros osvojio 6 puta. Od travnja 2005. do svibnja 2007. godine, napravio je rekord od 81 uzastopnih dobivenih mečeva na zemlji. Zbog svojih uspjeha na zemljanim terenima prozvan je “Kraljem zemlje” te ga mnogi teniski stručnjaci smatraju najboljim zemljanim tenisačem svih vremena.

Wimbledon je osvajao 2008. i 2010. godine te je igrao u finalu 2006. i 2007. gdje ga je porazio Federer te 2011. Đoković. Godine 2009. nije nastupao zbog ozljede koljena. Spojivši titule 2008. i 2010. u Wimbledonu i Roland Garrosu mjesec dana prije postao je prvi tenisač od 1980. i Björna Borga kojem je to uspjelo.

Australian Open je osvojio 2009. godine pobijedivši u finalu Federera da bi 2017. izgubio od njega u finalu. Na US Openu dvaput je igrao polufinale - 2008. i 2009., a konačno ga je osvojio 2010. kada je na cijelom turniru izgubio samo jedan set.

U sljedećem desetljeću Đoković je postao glavni Nadalov rival. Njih dvojica su se međusobno suočili 58 puta (uključujući devet velikih finala), najviše u povijesti muške otvorene ere. Otkako je Đoković pobijedio Nadala u tri uzastopna velika finala između Wimbledona 2011. i Australian Opena 2012., Nadal se borio na Wimbledonu i nije osvojio još jedan Australian Open. Nastavio je svoju dominaciju na Rolland Garrosu osvojivši najmanje četiri uzastopna naslova drugi i treći put, dok je osvojio još tri naslova US Opena. Izjednačio je Federerov rekord za najviše Grand Slam muških pojedinačnih naslova na Otvorenom prvenstvu Francuske 2020.

U dosadašnoj karijeri ukupno je osvojio 73 turnirska naslova. Njegovih devetnaest Grand slam titula čini ga drugim najuspješnijim tenisačem svih vremena. Ispred je samo Roger Federer. Uz Andrea Agassija jedini je igrač u povijesti tenisa koji je osvojio tzv. "zlatni grand slam" (titulu na sva četiri najveća turnira i zlatnu olimpijsku medalju).

Rivalstvo s Rogerom Federerom 

Rivalstvo između Nadala i Federera smatra se najvećim u povijesti tenisa, te jednim od najvećih u povijesti sporta općenito. Njihovo rivalstvo i nevjerojatni mečevi doveli su do goleme popularizacije tenisa u svijetu. Rafael Nadal i Roger Federer jedini su igrači u povijesti koji su pet zaredom kalendarskih godina (2005. – 2009.) završili na jednom od prva dva mjesta. 
Nadal vodi u međusobnim dvobojim s 23:14. Čak 23 meča bila su u finalima turnira, uključujući rekordnih devet Grand slam finala. Od 2006. do 2008. igrali su u svim finalima Roland Garrosa i Wimbledona, te su se susreli u finalu Australian Opena 2009. godine, finalu Roland Garrosa 2011. godine te finalu Australian Opena 2017. godine. Nadal je slavio u šest finala, izgubio je prva dva finala u Wimbledonu. Susret u Wimbledonu 2008. između njih dvojice smatra se najboljim u povijesti, a Nadal je pobijedio sa 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7. Također su igrali u rekordnih 11 finala turnira iz serije Masters 1000, a Nadal je slavio 7 puta. U susretima na zemlji Nadal vodi s 13:2, na travi vodi Federer s 2:1, a na tvrdoj podlozi vodi Federer s 10:9.

Statistika

Pojedinačna konkurencija

Finala na Grand slam turnirima

Pojedinačno: 22 finala (15 pobjeda, 7 poraza)

Olimpijska finala

Pojedinačno

Masters 1000 finala

Pojedinačno: 45 (30 pobjeda, 15 poraza)

Nastupi na Grand Slam turnirima (pojedinačno)

Osobni život 
Nadal posjeduje automobil Aston Martin DBS. Živio je sa svojim roditeljima i mlađom sestrom Mariom Isabel, čak i u vrijeme kada mnoge teniske zvijezde odluče iseliti iz svojih domova, u peterosobnom stanu izgrađenom u njegovom rodnom gradu Manacoru na Mallorci. U lipnju 2009. godine, španolske novine La Vanguardia i kasnije New York Times objavili su kako su se Nadalovi roditelji, Ana Maria i Sebastian, razveli. Prema zadnim informacija, njegovi roditelji su opet zajedno. Nadalaova autobiografija, Rafa, napisana uz pomoć Johna Carlina objavljena je u kolovozu 2011. godine na engleskom jeziku. U listopadu 2011. godine, objavljena je i biografija na španjolskom jeziku.

Nadal je agnostički ateist. Kao dječak, trčao je kući iz škole gledati Gokua u svom omiljenom japanskom animeu, Dragon Ball. CNN je objavio članak o Nadalovoj dječjoj inspiraciji i nazvao ga "Zmajeva lopta tenisa" zbog njegovog neortodoksnog stila "s drugog planeta".

Nadal govori španjolski, katalonski i engleski.

Osim tenisa i nogometa, Nadal voli igrati golf i poker. U travnju 2014. odigrao je prvu svjetsku pokerkinju, Vanessu Selbst, u poker igri u Monaku. U listopadu 2020. godine Nadal se natjecao na profesionalnoj razini prvenstva u Balearskom golfu, dobivši pritom Svjetsko rangiranje amatera u golf.

Dugi niz godina u vezi je s Mariom Franciscom Perello.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službeno mrežno mjesto Rafaela Nadala
 Profil Rafaela Nadala
 Profil Rafaela Nadala 1 
 Profil Rafaela Nadala 2

Vidi  
 Rivalstvo Đoković-Nadal

Španjolski tenisači
Olimpijski pobjednici u tenisu
Tenisači broj 1 ATP-ove ljestvice